Annibale De Gasparis (1819–1892), un astronome et mathématicien italien.
 (4279) De Gasparis, astéroïde
 De Gasparis, cratère lunaire